Созе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Созе, Франк (род. 1965) — французский футболист, полузащитник.
 Созе, Фредерик-Луи (псевдоним Блез Сандрар; 1887—1961) — швейцарский и французский писатель.
 Созе, Эжен (1809—1901) — французский скрипач, музыкальный педагог, музыковед, композитор.